Тантамареска — кукла.
 Тантамареска — фотографический стенд.